Табор може да се отнася за:

 Табор (град) в Чехия
 Табор – окръг в Чехия
 Табур / табор / (военно подразделение)
 Табор (музикален инструмент)
 Табор (цигански катун)

Вижте също 
 Тавор